Джа́мпинг — неофициальный вид скалолазания, который предполагает прыжок с одного зацепа на скалодроме или скале на другой зацеп. Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.

История 
Джампинг — достаточно молодой вид скалолазания.

Правила соревнований в джампинге 
Чётких правил проведения соревнований по джампингу — нет. Наиболее популярная схема проведения — сначала простой прыжок, затем немного сложнее, затем ещё сложнее, и так далее. Топ переставляют всё дальше и дальше от стартового зацепа. Каждый, кто с нескольких попыток (например, трёх) сможет удачно совершить прыжок (зафиксировать руками топ), проходит в следующий тур. Время для каждого участника ограничено несколькими минутами. Тот спортсмен, кто сможет совершить самый «дальний» прыжок становится победителем. В финальном этапе при одинаковых результатах участников возможно распределение по количеству затраченных попыток.

См. также виды скалолазания 
Лазание на трудность
Боулдеринг
Лазание на скорость

См. также 
 Банджи-джампинг
 Роуп-джампинг
 Бейсджампинг

Скалолазание